Il giustiziere della notte (Death Wish) – film del 1974 diretto da Michael Winner
 Il giustiziere della notte - Death Wish (Death Wish) – film del 2018 diretto da Eli Roth
 Il giustiziere della notte (Death Wish) – romanzo di Brian Garfield del 1972
Diritto di morte (Death Wish) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager

Musica 
 Death Wish – album della colonna sonora de Il giustiziere della notte del 1974
 Death Wish – singolo di Jadakiss del 2009
 Death Wish – singolo dei Calibro 35 del 2011